Декоративный колокольчик – это небольшого размера, преимущественно конусообразной формы предмет, изготовленный из металла, керамики, стекла или дерева.
Используется для подачи сигнала. Часто выполняет и функцию украшения интерьера. Является объектом собирательства.

Область коллекционирования и изучения колокольчиков – кампанофилия.

Этимология слова 

Слово «колокольчик» происходит от существительного «колокол», далее от праслав. *kolkolъ, вероятно, родственно лит. kañkalas (из *kalkalas), далее др.-инд. kаlаkаlаs — «беспорядочные крики, шум», греч. καλέω — «зову», лат. calāre «созывать, восклицать», греч. κέλαδος — «шум», д.-в.-н. hellan — «звучать». (Использованы данные словаря М. Фасмера.)

Устройство декоративного колокольчика

Виды декоративных колокольчиков

По виду авторства 

 Авторские. Они могут быть изготовлены как в ограниченном, так и достаточно большом количестве. На авторских колокольчиках часто указываются: авторский знак (клеймо автора), порядковый номер, если колокольчик является частью серии, и общее количество колокольчиков в ней.
 Известных торговых марок, производственных компаний, мастерских. Как правило, это колокольчики серийные (промышленного производства). Они характеризуются высоким художественным уровнем исполнения и ценой.
 Сувенирные. Обычно это колокольчики массового производства, выпускающиеся как сувениры и/или подарки.

По материалу изготовления 

 Металлические (бронза, серебро, латунь, чугун, сталь, олово, различные сплавы).
 Керамические (фарфор, майолика, фаянс, терракота, шамот).
 Стеклянные, (хрустальные).
 Деревянные и из растительных материалов.
 Смешанные (стекло и бронза, бронза и слоновая кость, металл и камень).
 Редкие (янтарь, бивень моржа ).

По форме 

 Классические, т.е. конусообразные.
 Колокольчики-фигурки или фигурные колокольчики. Они могут быть в форме фигурок людей, животных, птиц и т.д. Металлические колокольчики в виде фигурок людей называются lady bells ,,.
 «Кивающий» колокольчик (nodder,). Головка такого колокольчика-фигурки кивает или колеблется наподобие маятника, а язык служит противовесом.
 Колокольчики в форме предметов.

По наличию ручки 

 С ручкой;
 без ручки.
Ручки могут быть:
 обычные;
 в виде фигурок людей, животных и т.д.

Изготовление декоративных колокольчиков

Металлические колокольчики 

Способы изготовления:
 литье в землю или по выплавляемым моделям,;
 штамповка;
 ковка.

Методы механической обработки:
 токарная обработка;
 шлифование;
 полирование;
 чеканка.

Методы химической обработки:
 патинирование;
 чернение;
 покрытие эмалями и лаками;
 серебрение;
 золочение.

Керамические колокольчики 

Способы формования:
 ручная лепка;
 набивка в форму;
 шликерное литье;
 раскатка (вытягивание) на гончарном круге.

Виды декорирования:
 на стадии лепки: процарапывание, оттиск штампов и разных предметов (тканей, вышивок, шишек), создание рельефа;
 по сырцу: процарапывание, прорезание, роспись ангобами;
 по утилю: роспись глазурями, деколь, раку, аэрография, роспись акриловыми красками и пр.
Виды декорирования на разных этапах изготовления колокольчика, а также количество декоративных обжигов варьируются. Сложная форма, высокая пористость или наличие микротрещин могут негативно сказываться на звуке колокольчика. Фарфор звучит звонче и тоньше, чем любой другой вид керамики.

Стеклянные колокольчики 

Существует несколько способов производства стеклянных колокольчиков. Этапы наиболее распространенного способа:
 выдувка в форму с помощью стеклодувной трубки;
 шлифование;
 резка или роспись.

Деревянные колокольчики 

 Вытачивание формы;
 роспись.

Техника, приемы, сюжеты и орнаменты росписи зависят от ее конкретного стиля.

Тематика изображений на декоративных колокольчиках 

Тематика изображений на колокольчиках разнообразна:
 исторические личности;
 религия;
 герои и сюжеты фольклора и литературных произведений;
 флора;
 фауна;
 геральдика;
 праздники, события, знаменательные даты;
 достопримечательности стран и городов и т.д.;
 орнаменты.

Часто в зависимости от темы изображений формируется колокольная коллекция или часть ее.

Примечания

Литература 
 Ганулич А.К. Сувенирные колокольчики // Колокольный мир. 2001. № 9.
 Нарожная С. Поет, звенит, говорит. //Журналист. — 2007. — № 12.
 Степанова Н. Путешествие колокольчика. — М., 2010, 16 с.
 Степанова Н. Колокольный ЗооСад. — М., 2011, 16 с.
 Францек Л. Звонкие мои колокольчики. //Вечерняя Москва. 2006. — № 22 (24313).
 Францек Л. Мир колокольчиков. — Киров.: О-Краткое, 2021. — 104 с.: цв. ил. — 100 экз. — ISBN 978-5-91402-263-8.
 Францек Л. Колокольчики в литературе и живописи.– Киров: О-Краткое, 2022. – 92 с. : цв. ил. ISBN 978-5-91402-287-4
 Baker D. S. Collectible bells: treasures of sight and sound. Schiffer Publ. Ltd., 1998, 192 стр.
 Baker D. S. More collectible bells: classic to contemporary. Schiffer Publ. Ltd., 1999, 190 стр.
 Bicker M. Collecting Table Bells,  Pro Business Publications Ltd, Edinburgh, 2013.
 Bicker M. P. Tereszczuk: Sculptor of Vienna Bronzes, Pro Business Publications Ltd, Edinburgh, Scotland, 2012.
 Irtz Hilma R. Figural Nodders, Collector Books, A Division of Schroeder Publishing Co., Inc., Schroeder Publishing Co., Inc., Paducah, KY, 1997.
 Lange A. Europäische Tischglocken. Minner Verlag, Kornwestheim, 1981, 296 стр.
 Springer L. E. The Collector’s Book of Bells. New York: Crown Publishers, Inc., 1972.
 Trinidad A.A., Jr. Glass Bells. A Schiffer Book for Collectors. Schiffer Publishing Ltd., Atglen, PA, 2001.
 Trinidad A.A., Jr. Collectible Glass Bells of the World. Schiffer Publishing Ltd., Atglen, PA, 2003.
 Trinidad A.A., Jr. Glass Bells from Around the World. Schiffer Publishing Ltd., Atglen, PA, 2010.
 Trinidad A.A., Jr. American Glass Bells. Schiffer Publishing Ltd., Atglen, PA, 2010.

Ссылки 
  Сайт Американской колокольной ассоциации
  Сайт «Колокольная галерея» 

Украшения
Коллекционирование
Виды декоративно-прикладного искусства по алфавиту